

Дани сећања 

1410-е пне.

fr:1419 av. J.-C.